Berrien County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Berrien County (Georgia)
 Berrien County (Michigan)